

Persone 
 Frank Rafael La Rue Lewy (1952) – diplomatico e avvocato guatemalteco
 Eva LaRue (1966) – attrice e modella statunitense

Geografia 
 Francia 
 La Rue-Saint-Pierre – comune nel dipartimento dell'Oise (Hauts-de-France)
 La Rue-Saint-Pierre – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 La Vieux-Rue – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)

 Seychelles 
 Pointe La Rue – distretto (Mahé)

 Stati Uniti d'America
 La Rue – villaggio della contea di Marion, Ohio

Pagine correlate 
De La Rue (disambigua) 
La Rue-Saint-Pierre
Rue